Balázs Sebök (né le  à Budapest en Hongrie) est un joueur professionnel hongrois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
À 14 ans, Balázs Sebök part en Finlande et joue avec les équipes de jeunes du Kärpät Oulu. En 2014, il passe professionnel avec le Hokki dans la Mestis, le deuxième niveau finlandais. La saison suivante, il signe au KalPa pensionnaire de la Liiga. L'équipe remporte la Coupe Spengler 2019.

Carrière internationale 
Il représente la Hongrie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Hokki Kajaani ||Mestis || 47|| 8|| 32|| 40|| 24|| 11|| 3|| 7|| 10|| 4
|-
| 2015-2016 || KalPa || Liiga || 46|| 5|| 9|| 14|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || KalPa || Liiga || 37|| 5|| 10|| 15|| 10|| 16|| 0|| 7|| 7|| 4
|-
| 2017-2018 || KalPa || Liiga || 57|| 8|| 23|| 31|| 42|| 6|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 2018-2019 || KalPa || Liiga || 33|| 2|| 8|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || KalPa || Liiga || 59|| 8|| 33|| 41|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || KalPa || Liiga || 56|| 10|| 23|| 33|| 44|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2021-2022|| Ilves Tampere || Liiga || 49|| 11|| 23|| 34|| 18|| 13|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2022-2023|| Ilves Tampere || Liiga || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1994
Naissance à Budapest
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur de l'Ilves Tampere